Bury FC (celým názvem: Bury Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Bury v metropolitním hrabství Greater Manchester. Klubové barvy jsou námořnická modř a bílá.

Založen byl v roce 1885 místním nadšencem Aidenen Arrowsmithem, který přemluvil zdejší křesťanské týmy Bury Wesleyans a Bury Unitarians k založení prvního profesionálního klubu ve městě. Mezi největší úspěchy klubu patří vítězství v FA Cupu v sezónách 1899/00 a 1902/03. Vítězné finále z roku 1903 pak patří mezi ty nejlegendárnější v historii anglického fotbalu, protože Bury v něm zvítězilo nad Derby County poměrem 6:0 a tento výsledek je stále platnou nejvyšší finálovou výhrou v turnaji (vyrovnat se to povedlo až Manchesteru City v sezóně 2018/19). V nejvyšší soutěži pak Bury odehrálo celkem dvaadvacet ročníků, nejvýše se umístilo na čtvrtém místě v sezóně 1925/26. Po posledním sestupu z nejvyšší úrovně v sezóně 1928/29 hrávalo Bury nadále elitní profesionální soutěže Football League (dnešní English Football League). Většinu pozdější historie se však pohybovalo na úrovni třetí a čtvrté divize.

V profesionální lize Bury vydrželo až do roku 2019, který se ukázal být tím nejkritičtějším v historii. Kvůli finanční krizi a dluhům ve výši 3 milionů liber se prvně rozpadl celý hráčský kádr. V konečném důsledku také i kvůli požadavkům majitele Stevea Dalea, který chtěl od nových kupců k dlužné částce dokonce další dva miliony liber do vlastních kapes. Fanoušci pak v těchto kritických hodinách přišli ke stadionu s rakví, na níž byl nápis „Rest in Peace, Bury FC: 1885 – ?.“ Dlouho očekávané vyloučení starého účastníka ligy přišlo dne 27. srpna 2019, kdy byl Bury Football Club oficiálně vyřazen ze struktur soutěží EFL. Vyloučení účastníka EFL se naposled událo v roce 1992, kdy byl z ligy po bankrotu vyloučen tým Maidstone United. V profesionální lize pak působilo Bury celkem 125 let, poprvé odehrálo své zápasy v roce 1894.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Gigg Lane s kapacitou 11 840 diváků.

Získané trofeje 

 FA Cup ( 2× )
 1899/00, 1902/03
 Lancashire Senior Cup ( 11× )
 1891/92, 1898/99, 1902/03, 1905/06, 1925/26, 1957/58, 1982/83, 1986/87, 2013/14, 2014/15, 2017/18
 Manchester Premier Cup ( 11× )
 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1899/00, 1902/03, 1903/05, 1924/25, 1950/51, 1951/52, 1961/62, 1967/68

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Vítěz: 1899/00, 1902/03
 EFL Cup
 Semifinále: 1962/63
 EFL Trophy
 Semifinále: 2018/19

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1894: Lancashire League
 1894–1895: Football League Second Division
 1895–1912: Football League First Division
 1912–1924: Football League Second Division
 1924–1929: Football League First Division
 1929–1957: Football League Second Division
 1957–1958: Football League Third Division North
 1958–1961: Football League Third Division
 1961–1967: Football League Second Division
 1967–1968: Football League Third Division
 1968–1969: Football League Second Division
 1969–1971: Football League Third Division
 1971–1974: Football League Fourth Division
 1974–1980: Football League Third Division
 1980–1985: Football League Fourth Division
 1985–1996: Football League Third Division
 1996–1997: Football League Second Division
 1997–1999: Football League First Division
 1999–2002: Football League Second Division
 2002–2004: Football League Third Division
 2004–2011: Football League Two
 2011–2013: Football League One
 2013–2015: Football League Two
 2015–2016: Football League One
 2016–2018: English Football League One
 2018–2019: English Football League Two
 2019: English Football League One

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1885
Velký Manchester